

Zemljopis 
 Langlade (Gard)
 Langlade, Wisconsin
 Okrug Langlade, Wisconsin
 Langlade - Brenoux (Lozère)
 Langlade (otok)

Osobe 
 Colette Langlade, francuska političarka
 François de Langlade du Chayla, francuski svećenik
 Augustin Langlade, trgovac krznom ;
 Charles Michel de Langlade, trgovac krznom.